Темисто може да се отнася до:

 Темисто – фигура от древногръцката митология.
 Темисто – спътник на Юпитер.